Paal (Stekene),  plaats in de gemeente Stekene
 De Paal (tijdschrift), Nederlands katholiek tijdschrift